692 км, 692-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 692 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Иркутская область). Код 927139
 692 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 584725